Серге́й Ште́йнберг:
 Штейнберг, Сергей Максимилианович (1911—1960) — советский художник.
 Штейнберг, Сергей Самойлович (1872—1940) — советский металловед.